Macumba (religió)
 Macumba brasilera (instrument musical)